

Personnalités politiques anglaises 
Richard Long, voir Old Sarum
Richard Long (c. 1494–1546), monsieur de la Chambre privée d'Henri VIII; fait chevalier en 1537; MP pour Southwark (1539)
Richard Long (1668–1730), MP Whig pour Chippenham, Wiltshire; partisan du projet de loi sur l'immoralité; shérif du Wiltshire  (1702–03) 
Richard Long (c. 1691–1760), membre de la famille Long du Wiltshire; premier fils du précèdent; MP conservateur à Chippenham 
Richard Godolphin Long (1761–1835), un autre membre de la famille Long; petit-fils du précèdent; MP pour Wiltshire (1806–18)
Richard Penruddocke Long (1825–1875), autre membre de la famille Long; MP pour Chippenham (1859–65) et North Wiltshire (1865–68)
Richard Long (1892–1967), plus tard membre de la famille Long du Wiltshire; MP conservateur de Westbury (1927–31)
Richard Long (1929–2017), membre contemporain de la famille; deuxième fils du précèdent; Pair conservateur.

Autres
Richard Long (1927–1974), est un acteur américain.
Richard Long (1945) est un artiste britannique.
Richard Long (1955), acteur de presse néo-zélandais qui a acquis une grande popularité au cours d'une carrière de 17 ans à la télévision (1987-2003)
Richard Long (1940), journaliste néo-zélandais, ancien rédacteur en chef de The Dominion
Richard A. Long (1927–2013), historien afro-américain
Rikard Long (1889-1977) Professeur, écrivain et homme politique féroïen
Dick Long (1924), homme politique australien